Варни — германське плем'я.
 Варна (стан) — великі групи людей із чітко визначеними правами та становищем в традиційному індійському суспільстві.